Андрей Диденко: Диденко, Андрей — гетман Войска Запорожского в 1632—1633 годах.
 Диденко, Андрей — российский пловец.
 Диденко, Андрей Николаевич (1932—2017) — советский и российский физик.
 Диденко, Андрей Петрович (род. 1975) — советский и российский хоккеист.

Примечания